Eckardt är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Josephine Eckardt
 Julius von Eckardt
 Lauritz Eckardt

Se även 

 Eckard
 Eckart
 Eckhardt